Ел Педрегал, Ранчо има више значења:

 Ел Педрегал, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Педрегал, Ранчо (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику